L'école de Lyon, un mouvement littéraire du .
 L'école de Lyon, un mouvement pictural.

Voir aussi 
École centrale de Lyon
École normale supérieure de Lyon